Come and Get It (Badfinger) - single van Badfinger
 Come and Get It (film) - film uit 1936
 Come and Get It (John Newman) - nummer uit 2015
 Come and Get It (Rachel Stevens) - album van Rachel Stevens
 Come and Get It (Westbound Train) - album van Westbound Train
 Come & Get It (Selena Gomez) - single van Selena Gomez